Väliriutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Väliriutta (ö i Åbo), Egentliga Finland, 
 Väliriutta (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar